Miejscowości w USA:
 Traskwood – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Traskwood (ang. Traskwood Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline